Låddaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Låddaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (9,15 km²)
Låddaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn